Sirakovo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Сираково) :
 Sirakovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Sirakovo, village bulgare de l'obchtina de Minerali Bani, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
 Sirakovo, village bulgare de l'obchtina de Borovan, situé dans l'oblast de Vratsa ;

 en serbe (le nom étant écrit Сираково) :
 Sirakovo, village serbe de la municipalité de Veliko Gradište, district de Braničevo.